La classifica perpetua della Primeira Liga raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Primeira Liga (in passato chiamata Primeira Liga Experimental e poi Primeira Divisão), il massimo livello del campionato portoghese di calcio, istituito nel 1934.

Classifica 
La classifica è aggiornata alla fine della Primeira Liga 2014-2015. Il grassetto indica le squadre partecipanti alla Primeira Liga 2015-2016.

Note

Voci correlate 
Primeira Liga

Collegamenti esterni 
 Classifica perpetua

Campionato portoghese di calcio
Portogallo